PPSSPP — эмулятор игровой приставки PSP. Выпуск программы состоялся 1 ноября 2012 года. PPSSPP распространяется по лицензии GPL v2. Любой желающий может внести свои улучшения в код. Исходный код находится на Github странице PPSSPP, используя Git систему управления кодом.

Эмулятор поразительно быстро (примерно за год) развился с начальной, ничего не умеющей версии - до версии уже способной запускать коммерческие игры. Во многом такой быстрый прогресс объясняется тем, что автор писал код с оглядкой на уже существовавший на тот момент jpcsp.

PPSSPP может запускать игры с образов, находящихся на жёстком диске. Программа запускает практически все игры для PSP. Написан на C++. Эмулятор способен оптимизировать инструкции от процессора PSP для процессоров на архитектурах x86, x64 и ARM, используя рекомпиляторы JIT (dynarecs).

Системные требования

Эмуляторы для Windows

Примечания